Clement pode ser:

Clement Attlee
Clement Freud
Clément (com acento no e)

Desambiguação